Премијер лига 2020/21. била је 29. сезона Премијер лиге, најјаче енглеске професионалне фудбалске лиге од свог оснивања 1992. године. Ливерпул је био бранилац титуле пошто је прошле сезоне по први пут био шампион Премијер лиге.

Првобитно је почетак сезоне био заказан за 8. август. Међутим, датум почетка је померен на 12. септембар јер је прошла сезона завршена на каснији датум (26. јул) услед пандемије вируса корона.

Манчестер Сити је осигурао своју пету премијерлигашку и укупну седму титулу у енглеском првенству. Укупно је трећа титула коју су Грађани освојили у последње четири сезоне.

Ово је била тек друга сезоне Премијер лиге у којој је пауза, током средине сезоне, била у фебруару. Распоред мечева је такође претрпео мање промене. Уједно је била и друга сезона Премијер лиге у којој се користио систем ВАР. Као и крајем прошле, ни ове сезоне није било, или је било у малом броју, навијача на стадионима.

Тимови 
Двадесет екипа се такмичило у првенству — седаманест из претходне сезоне и три које су обезбедиле промоцију из Чемпионшипа. У виши ранг су ушли Лидс јунајтед, Вест Бромич албион и Фулам након њиховог одсуства у Премијершипу од шеснаест, две и једне године респективно. Заменили су Борнмут, Вотфорд (тимови који су испали након пет проведених година у највишем рангу) и Норич Сити (тим који је испао након само једне проведене године у највишем рангу).

Стадиони и градови учесника

Особље и опрема

Промене на месту тренера

Табела

Резултати по колима

Статистике

Најбољи стрелци

Хет-трикови 

Напомене
4 Играч је постигао четири гола.Д — домаћин, Г — гост

Најбољи асистенти

Најбољи голмани

Признања

Месечна признања

Годишња признања

Референце

Спољашње везе 
 Званични веб-сајт

Премијер лига
Сезона 2020/21. у енглеском фудбалу